Сэм Бёрд (; родился 9 января 1987 года в Рохамптоне, Великобритания) — британский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015), вице-чемпион серии GP2 (2013), бронзовый призёр чемпионата Формулы-Рено 3.5 (2012) и Формулы E (2017-18). В настоящий момент является пилотом команды Envision Virgin Racing в Формуле Е, за которую он выступает со времён открытия чемпионата, помимо этого Бёрд принимает участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в составе команды AF Corse.

Спортивная карьера 
В десятилетнем возрасте Сэм впервые сел за руль карта чтобы следующие семь лет, с разной степенью успеха, выступать в различных соревнованиях на подобной технике сначала в Великобритании, а затем по всей Европе. В 2004 году Бёрд перебирается в гонки формульного типа, подписав контракт с командой Carlin Motorsport на выступление в национальном чемпионате Формулы-БМВ. В первый год Сэм неплохо выступает в зачёте новичков: одерживает несколько побед и становится вторым в общем зачёте кубка. Через год, уже в составе Fortec Motorsport, британец становится вице-чемпионом уже абсолютного зачёта, попутно выиграв почти половину квалификаций, где он участвовал, и одержав шесть побед в гонках. В конце сезона Бёрд участвует в мировом финале серии, где занимает четвёртое место. Двое из трёх пилотов, обошедших его в том соревновании, вскоре пройдут все ступени молодёжных серий и окажутся в Формуле-1.

В 2006 году Fortec Motorsport переводит Сэма в команду в британской Формуле-Рено. Адаптация к новой технике проходит довольно быстро и как и сезоном ранее Бёрд быстро становится одним из быстрейших и стабильнейших пилотов пелотона. Одержав четыре победы он по итогам года располагается на четвёртом же месте личного зачёта.

В 2007 году Сэм переходит в британскую Ф3, возвращаясь в Carlin Motorsport. Бёрд и в этой серии с первых гонок оказывается весьма конкурентноспособен и уже по ходу дебютного сезона выигрывает несколько гонок и в какой-то момент борется за звание вице-чемпиона, но из-за нескольких неудачных гонок в конце сезона завершает год лишь четвёртым. Успехи британца привлекают внимание нефтяников из BP, подписывающих с ним спонсорский договор. В конце сезона местная автоспортивная федерация выбирает Сэма в числе нескольких молодых пилотов, которым было доверено поучаствовать в аэродинамических тестах Williams F1. Через год Бёрд переходит в евросерию на аналогичной технике. Здесь британец проводит два сезона, но особо ничего не добивается: за четыре десятка стартов он лишь шесть раз финиширует на подиуме и не одерживает ни одной победы.

Несмотря на относительные неуспехи своего подопечного, менеджмент Бёрда в конце 2009 года устраивает ему сначала тесты в GP2, а затем находит ему место в кокпите одной из сильнейших команд серии — французской ART Grand Prix. Сэм оправдывает доверие спонсоров и сравнительно быстро начинает показывать всё более быстрые времена, постепенно начав бороться с лидерами пелотона. Заработав несколько подиумных финишей он во время длинной гонки в Монце одерживает и свою первую победу; всё это позволяет ему по ходу того сезона в какой-то момент вклинивается в группу пилотов ведущих борьбу за третье место в личном зачёте, однако сход в последней гонке соревновательного года оставляет его лишь на пятом месте. Сэм остаётся в серии и на сезон-2011, параллельно налаживая контакты с руководством автоспортивной программы Mercedes. Во второй половине сезона результаты немного отходят на второй план, когда его менеджмент договаривается с немцами об участии Бёрда в их программе в Формуле-1 как пилота-испытателя.

В 2012 году, дабы иметь возможность использовать Бёрда как резервного пилота по ходу уик-эндов гран-при чемпионата мира, Mercedes и менеджмент пилота переводят его в аналог GP2: Формулу-Рено 3.5, куда в том сезоне переходят многие из недавних соперников Сэма. Британец подтверждает свой уровень пилотских возможностей и здесь, одерживая несколько побед и занимая третье место в личном зачёте.

В 2013 году Бёрд предпринял ещё одну попытку покорить основной чемпионат GP2: заручившись поддержкой Mercedes и дебютанта серии — проекта Russian Time — британец вернулся в серию и достаточно быстро смог сделать из команды-дебютанта одного из лидеров чемпионата. Поначалу Сэм значительно уступал в стабильности лидерам серии, но ближе к концу сезона смог настичь их и даже долгое время сохранять реальные шансы на титул, однако неудачно проведя последний этап в Абу-Даби Бёрд стал лишь вторым, уступив два десятка очков швейцарцу Фабио Ляймеру. В 22 гонках того сезона Сэм одержал пять побед и помог коллективу Игоря Мазепы сходу выиграть командный зачёт серии.

С 2014 года выступает в серии Формула Е за команду DS Virgin Racing.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Евросерия Формулы-3

GP2 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты субботних гонок, во второй — воскресных.

Формула-Рено 3.5 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты субботних гонок, во второй — воскресных.

Формула Е

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 Колонка  для сайта ESPN F1

Картингисты
Автогонщики Великобритании
Пилоты Британской Формулы-БМВ
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты GP2 Asia
Пилоты GP2 из Великобритании
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Номинанты McLaren Autosport BRDC Award
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы E из Великобритании
Победители гонок Формулы E